Vidalin eller Vídalín är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Étienne Vidalin
 Jón Vídalín, en isländsk biskop
 Maurice Vidalin
 Páll Vídalín, en isländsk rättslärd
 Robert Vidalin

Efternamn